On rencontre plusieurs plantes nommées faux fraisier :
La potentille faux fraisier, Potentilla sterilis, est appelée ainsi car sa fleur est blanche, semblable à celle des fraisiers.
Le fraisier des Indes, ou faux fraisier, Duchesnea indica, est appelé ainsi car son faux fruit est rouge, semblable à une fraise des bois.

Flore (nom vernaculaire)